L'Île Campbell peut désigner :

 l'Île Campbell, dans le détroit de Torres (Queensland en Australie)
 l'Île Campbell, en Colombie-Britannique (Canada)
 l'Île Campbell en Nouvelle-Zélande